— японская фамилия и имя. Известные носители:

 Коноэ, Фумимаро (1891—1945) — японский политик, 34-й, 38-й и 39-й премьер-министр Японии.
 Коноэ Фумитака  (1915—1956) — старший лейтенант японской  армии, погибший в плену в СССР,  наследник Коноэ Фумимаро. 
 Коноэ, Хидэмаро (1898—1973) — японский дирижёр, композитор.
 Император Коноэ (1139—1155) — 76-й император Японии.

См. также 
 Каноэ (значения)
 Коконоэ